Up in Mabel's Room (1926), een film van E. Mason Hopper
Up in Mabel's Room (1944), een film van Allan Dwan